Podnoszenie ciężarów na Letniej Uniwersjadzie 2011 zostało rozegrane w dniach 13–18 sierpnia 2011. Do rozdania było 15 kompletów medali. Areną zmagań zawodników i zawodniczek była The Complex Training Hall of Shenzhen Sport School.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Podnoszenie ciężarów na Letniej Uniwersjadzie 2011

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2011
uniwersjada